Bernwardkirche heißen Kirchengebäude, die das Patrozinium des hl. Bernward von Hildesheim tragen. Dazu gehören:

Deutschland

Niedersachsen 
Bad Salzdetfurth, Niedersachsen, Ortsteil Klein Düngen: St. Bernward (Klein Düngen)
Börßum, Niedersachsen: St. Bernward (Börßum) (profaniert)
Braunlage, Niedersachsen, Ortsteil Sankt Andreasberg: St. Bernward (profaniert, siehe St. Andreas)
Braunschweig, Niedersachsen, Stadtteil Heidberg: St. Bernward (Braunschweig)
Edemissen, Niedersachsen, Ortsteil Eddesse: St.-Bernward-Kirche (Eddesse)
Everode, Niedersachsen: St. Bernward (Everode)
Gifhorn, Niedersachsen: St. Bernward (Gifhorn)
Hannover, Niedersachsen, Stadtteil Döhren: St. Bernward (Hannover)
Harsum, Niedersachsen, Ortsteil Hönnersum: St. Bernward (Hönnersum)
Hildesheim, Niedersachsen: St. Bernward (Hildesheim)
Ilsede, Niedersachsen, Ortsteil Groß Ilsede: St. Bernward (Groß Ilsede)
Lehrte, Niedersachsen: St. Bernward (Lehrte)
Nienburg/Weser, Niedersachsen: St. Bernward (Nienburg/Weser)
Salzgitter, Niedersachsen, Stadtteil Thiede: St. Bernward (Salzgitter)
Springe, Niedersachsen, Ortsteil Gestorf: St. Bernward (Gestorf) (profaniert)
Wolfsburg, Niedersachsen, Stadtteil Alt-Wolfsburg: St. Bernward (Wolfsburg)

Sachsen-Anhalt 
Am Großen Bruch, Ortsteil Neuwegersleben: St. Bernward (profaniert)
Sommersdorf, Ortsteil Sommerschenburg: St. Bernward (Sommerschenburg)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)